Mahmud I
 Mahmud II
 Mahmud Szah Durrani
 Mahmud al-Kaszgari
 Mahmud Chan
 Mahmud an-Naszif
 Joseph Mahmud